Kolde ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kolde (1886–1963), ostpreußischer Maler
 Dietrich Kolde (um 1435–1515), Prediger und geistlicher Schriftsteller aus dem Franziskanerorden, siehe Dietrich Coelde
 Dirk Kolde (1435–1515), niederländischer Schriftsteller
 Hans Kolde (* 1925), deutscher Flugzeugführer und Fluglehrer
 Max Kolde (1854–1889), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Renate Kolde (1931–2012), deutsche Journalistin und Pilotin
 Theodor von Kolde (1850–1913), Geheimer Hofrat, Kirchenhistoriker und Lutherforscher
 Werner Kolde (* 1947), Landtagsabgeordneter (DVU)